

Geografia 
 Tall al Ash'arī – collina situata in Giordania

Persone 
 Abu al-Hasan al-Ash'ari (874-936) – teologo e filosofo arabo
 Abu Musa al-Ash'ari (600-672) – religioso arabo